Das Management-Risk-Controlling (kurz MRC) ist eine zentrale Unternehmensaufgabe, die sich insbesondere auf die Unterstützung organisatorischer Sicherungsmaßnahmen, Verbesserung der internen Revision sowie die Dokumentation und Einhaltung von Richtlinien bezieht. Somit wird das MRC als ein wesentlicher Teil des Internen Kontrollsystems (IKS) im Unternehmen angesehen, um gesetzlichen Aufgaben gerecht zu werden. Es ist damit eine Kernkomponente der Compliance Struktur des Unternehmens.

Ziele des MRC

Zielsetzungen des MRC sind: 

 Verbesserung der Produktivität der Mitarbeiter im Umgang mit unternehmensrelevanten Dokumenten (z. B. aus Verträgen, Beteiligungen etc.) und deren Auswertung. 
 Gleicher Informationsstand und Aktualität für alle.
 Kontrolle, Reduzierung der finanziellen Risiken.
 Kein Verlust von wichtigen Informationen und Dokumenten.
 Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften (wie bspw. KonTraG, SOX, Basel II etc.).

Gebiete des MRC 

Die vom MRC direkt betroffenen Organisationseinheiten können wie folgt aufgezählt werden:

 Vertragsmanagement 
 Beteiligungsmanagement 
 Beschlusswesen
 Organisationsverwaltung
 Compliance
 Rechtswesen 
 Interne Revision

Zusammenfassung 

Durch die Errichtung des MRC – im Rahmen des internen Kontrollsystems – kann zusammengefasst gesagt werden, dass Unternehmen von der Archivierung unstrukturierter Dokumente bis hin zur strukturierten Aufbereitung von unternehmenskritischen Informationen (bspw. aus Verträgen, Beteiligungen, Beschlüssen etc.) und der gezielten Risikoanalyse für die Quartals- und Finanzberichte, alle notwendigen Informationen problemorientiert erhalten können. 

Eingesetzte MRC-Systeme in der Praxis bieten in diesem Zusammenhang eine strukturierte Aufbereitung der notwendigen Informationen, integrierte Business und Prozess Logik, Workflow und entscheidungsunterstützende Analysewerkzeuge sowohl zur Ergänzung als auch zur direkten Optimierung des internen Kontrollsystems im Unternehmen. Darüber hinaus können durch deren komplementären Einsatzmöglichkeiten bspw. zu ERP-Systeme, ein breites Spektrum von Managementaufgaben im Unternehmen (operative, strategische, gesetzliche sowie gesellschaftsrechtliche Aufgaben) abgedeckt werden.

Siehe auch 
 Beteiligungsmanagement
 Vertragsmanagement

Controlling
Managementlehre